Чемпионат России по регби 2005 года проводился с 14 мая по 20 октября. Чемпионом в третий раз стал клуб «Енисей-СТМ ».

Формат и регламент турнира 
Турнир проводился в 4 круга. За победу давалось 4 очка, за ничью - 2, за поражение - 1.

Участники

Регулярный чемпионат

Ссылки 
 Союз регбистов России
 Профессиональная регбийная лига
 Все о регби на русском языке
 Вся статистика русского регби

Чемпионаты России по регби
2005 год в регби
Чемпионаты России в 2005 году